Le titre de chancelier impérial a été porté :
 En Allemagne par le chef de gouvernement de l'empire allemand de 1871 à 1918 ;
 en Autriche par Klemens Wenzel von Metternich, chef du gouvernement autrichien de 1821 à 1848 ;
 En Autriche-Hongrie, par le ministre commun des affaires étrangères ;
 en Russie par Alexandre Gortchakov, ministre des Affaires étrangères de 1863 à 1882.